La bariopharmacosiderite è un minerale appartenente al gruppo della farmacosiderite, il cui nome deriva dalla sua relazione con la farmacosiderite e dal contenuto di bario.

Sono conosciuti due polimorfismi: la bariopharmacosiderite-C (cubica) e la bariopharmacosiderite-Q (tetragonale).

Morfologia

Origine e giacitura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Arsenati e vanadati (minerali)